Endosporium är ett släkte av svampar. Endosporium ingår i ordningen Myriangiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endosporium